Freygang steht für:

 Freygang, deutsche Bluesrock-Band

Freygang ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Freygang (1883–nach 1948), deutscher Naturschützer und Heimatforscher
 Mathis Freygang († 2010), deutscher Schauspieler 
 Paul Eduard Freygang (1863–1924), deutscher Architekt und Stadtbaudirektor
 Wilhelm von Freygang (1782–1849), russischer Schriftsteller und Diplomat 
Siehe auch:
Freigang